Duval County kan syfta på ett antal olika counties i USA

 Duval County, Florida 
 Duval County, Texas